The Crazies se poate referi la:

The Crazies (film din 1973) (cunoscut și sub denumirea Code Name: Trixie), un film SF despre efectele unei arme biologice asupra unui mic oraș

The Crazies (film din 2010), o refacere a filmului din 1973